Трохи́менко — українське прізвище. Відомі носії:
 Трохименко Карпо Дем'янович — український живописець, педагог, історик образотворчого мистецтва, учень М. Самокиша, Народний художник УРСР.
 Трохименко Клим — маляр-примітивіст.
 Трохименко Марія Антонівна — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань. 
 Трохименко Юрій Оксентійович — український музикант, співак, композитор, аранжувальник, засновник та лідер групи «ЮРАН», громадський діяч, бізнесмен. 
 Трохименко Ярослав Карпович (1923—2008) — заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Див. також 
 Трофименко
Українські прізвища